Die Open Tarragona Costa Daurada 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 29. September bis 5. Oktober 2008 in Tarragona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Álex López Morón trat bei dem Turnier, wo er selbst Direktor war, auch im Doppel an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 21 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 17 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 21 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Tarragona